Raffaellino del Colle – pittore italiano
 Ubaldo Maria Del Colle – attore, regista e sceneggiatore italiano
 Vincenzo Del Colle – politico italiano